Le nom de Friz Hauser est porté en particulier par : 

 Fritz Hauser (1953-), un percussionniste originaire de Bâle en Suisse
 Fritz Hauser (1884-1941), une personnalité politique également originaire de Bâle

Voir aussi

Références